Das World Pool Masters 2008 war die sechzehnte Auflage eines jährlich veranstalteten Poolbillardturniers. Es fand vom 9. bis zum 11. Mai 2008 im The Riviera in Winchester, USA statt und wurde vom Veranstalter Matchroom Sport organisiert und von PartyPoker.net gesponsert.

Sieger des Turniers wurde der Filipino Alex Pagulayan, der sich im Finale gegen den Finnen Mika Immonen mit 8:6 durchsetzen konnte.

Am ersten Tag des Turniers wurde zudem ein Trickshot-Masters veranstaltet, den der Pole Bogdan Wołkowski gewann.

Regeln 

Für das World Pool Masters wurden 16 der besten Poolbillardspieler der Welt eingeladen. Gespielt wurde in der Poolbillardvariante 9-Ball. Es wurde eine Shot clock von 35 Sekunden festgelegt. Wenn ein Spieler bis dahin seinen Stoß nicht ausgeführt hatte, gab es Foul und "Ball in Hand" für den Gegner.

Gespielt wurde mit Siegerbreak, d. h. der Spieler, der das vorherige Spiel gewonnen hat, darf beim folgenden Spiel anstoßen.

Turnierverlauf

Preisgelder 

Insgesamt wurden 62.000 US-$ ausgeschüttet.

Trickshotturnier 

Am World Trickshot Masters (also einem Trickstoßwettbewerb), das am Abend des ersten Turniertages stattfand, nahmen 6 Spieler teil. Sieger wurde Bogdan Wołkowski aus Jaworzno, Polen.
  Mark Dimick
  Alex Pagulayan
  Daryl Peach
  Stefano Pelinga
  Ralf Souquet
  Bogdan Wołkowski

Weblinks 
Turnierhomepage

2008
Poolbillardveranstaltung 2008
Billardturnier in Winchester (Nevada)